Richemont puede referirse a: 

 Richemont, comuna de Mosela (Francia).
 Richemont, comuna de Sena Marítimo (Francia).
 Richemont, empresa ginebrina de industria de productos de lujo.